1992 Голяма награда на Сан Марино е 12-о за Голямата награда на Сан Марино и пети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 17 май 1992 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино